Вин:

 Вин Аун (1944—2009) — мьянманский политический деятель.
 Вин Маунг (1916—1989) — бирманский государственный и политический деятель.
 Вин, Вильгельм (, 1864—1928) — немецкий физик, лауреат Нобелевской премии.
 Вин, Захарий Хаимович (1898—1973) — российский театральный режиссёр.
 Вин, Карл (; 1906—1937) — немецкий учёный, альпинист.
 Вин, Макс (; 1866—1938) — немецкий физик.
 Вин Ди́зель (, род. 1967) — американский актёр, сценарист, режиссёр и продюсер.

См. также 
 Вин-чунь
 Вин Чунь (фильм)
 Вин-дит
 Вин-модемов
 Вин Мариани
 Вин, Аарон
 VIN
 Win